Die Saison 2014/15 der Regionalliga Nord war die siebte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2014/15 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 kein Absteiger aus der 3. Liga 2013/14

 die verbleibenden Teams aus der Regionalliga Nord 2013/14:
 VfL Wolfsburg II, Werder Bremen II, VfB Oldenburg, SV Meppen, Goslarer SC 08, ETSV Weiche Flensburg, TSV Havelse, BSV Rehden, FC St. Pauli II, Eintracht Norderstedt, Hannover 96 II, BV Cloppenburg, Eintracht Braunschweig II, Hamburger SV II, VfR Neumünster
 der Meister der Oberliga Niedersachsen 2013/14:
 Lüneburger SK Hansa
 die beiden punktbesten Mannschaften der Aufstiegsrunde in die Regionalliga Nord
 VfB Lübeck, FT Braunschweig

Auf- und Abstiegsregelung 
Aufstieg in die 3. Liga

Für den Aufstieg in die 3. Liga war Werder Bremen II als Meister für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen qualifiziert. Hier setzte sich die Mannschaft gegen Borussia Mönchengladbach II durch.

Abstieg aus der Regionalliga Nord

Im Regelfall wären die drei Mannschaften auf den Plätzen 16, 17 und 18 der Regionalliga Nord  am Ende der Saison abgestiegen. Da der Meister der Regionalliga Nord (Werder Bremen II) in die 3. Liga aufstieg und es aus der 3. Liga keinen Absteiger aus dem Gebiet des NFV gab, mussten nur der 17. und 18. absteigen. Der BV Cloppenburg verblieb dadurch als 16. in der Regionalliga Nord.

Abschlusstabelle 

Die FT Braunschweig verzichtet auf die Beantragung einer Zulassung für die kommende Regionalligasaison und steht damit als Absteiger fest.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Stadien

Einzelnachweise 

Regionalliga 2014
2014